8. Mistrzostwa Europy w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 20 - 24 sierpnia 2011 r. w Martell, we Włoszech.

Wyniki seniorów

Sprint – 4 km 
 Data: 22 sierpnia 2011

Mistrzostwa Europy w biathlonie
Sezon 2011/2012 w biathlonie
2011 we Włoszech